Бегаровце () — село и одноимённая община в районе Левоча Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1338 года.

География 
Село расположено в юго-западной части края, в восточной части Горнадской котловины, при автодороге . Абсолютная высота — 464 метра над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 2,65 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Бегаровце составляла 178 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Национальный состав населения (по данным переписи населения 2011 года):

Примечания 

Населённые пункты Словакии